La Maladie de Sachs, le roman de Martin Winckler paru en 1998 et ayant reçu le Prix du Livre Inter
La Maladie de Sachs, le film réalisé par Michel Deville, adapté du roman de Martin Winckler sorti au cinéma en 1999

La Maladie de Sachs, le feuilleton radiophonique adapté Pauline Thimonnier et réalisé par Jean-Matthieu Zahnd, diffusé sur France Culture en